Сунь Вэнь:

 Сунь Вэнь () — настоящее имя Сунь Ятсена (1866—1925).
 Сунь Вэнь (; род. 1973) — китайская футболистка.